Fünf steht für:
 Fünf, natürliche Zahl
 Fünf (Poznanski), Roman von Ursula Poznanski (2013)
 Fünf (Rothweiler), Roman von Doris Rothweiler (2013)
 die fünf, Kasseler Künstlergruppe

Siehe auch:
 5 (Begriffsklärung)
 Fünfer
 Five
 Fünfter sein